Thief: The Dark Project – pierwsza część serii gier komputerowych Thief
 Thief – reboot gry Thief z 1998 roku
 Thief – album Destroyera z 2000 roku